Евсее́вский — хутор в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Входит в состав Эркин-Юртского сельского поселения.

География 
Аул расположен в северной части Ногайского района, на левом берегу реки Кубань. Находится в 21 км к северу от районного центра Эркен-Шахар и в 40 км к северо-западу от города Черкесск. Вдоль северной окраины хутора проходит административная граница республики со Ставропольским краем.

Граничит с землями населённых пунктов: аул Эркен-Юрт на юге и хутор Новородниковский на севере.

Хутор является крайней северной точкой Карачаево-Черкесия и расположено в равнинной зоне республики. Рельеф представляет собой холмистую местность. Терраса имеет общий уклон с запада на восток в сторону долины реки. Средние высоты на территории хутора составляют 371 метр над уровнем моря. Гидрографическая сеть представлена рекой Кубань.

История 
Во время Великой Отечественной войны в окрестностях хутора шли ожесточённые бои.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Карачаево-Черкесии